Brigand (Boerenkrijg), de naam gegeven aan de Vlaamse strijders in de Boerenkrijg
 Brigand (bier), een Vlaams bier
 Bristol Brigand, een Britse bommenwerper uit de jaren 1940